

Letteratura
 Del Papa – opera di Joseph de Maistre

Persone
 Del Papa – cognome italiano
 Dante Del Papa – tenore italiano
 Eldo Del Papa – scrittore, poeta e linguista italiano
 Giuseppe Del Papa – medico italiano
 Piero Del Papa – pugile e attore cinematografico italiano